El término tortilla hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Tortilla, en México y en Centroamérica, oblea de masa de harina de maíz nixtamalizado o de harina de maíz, que acompaña las comidas; 
 Tortilla, nombre que se da en Panamá al resultado de aplastar masa de maíz amarillo;
 Tortilla (pan), tipo de pan rústico de masa densa, tradicional del noroeste de Argentina, Bolivia y Chile;
 Tortilla afgana, un tipo de pan horneado, típico de Afganistán;
 Tortilla chip, chip de tortilla, totopos o nachos; aperitivo elaborado a base de tortillas de harina de maíz fritas en aceite vegetal, típico de la gastronomía tex-mex;
 Tortilla de harina de trigo; en México, oblea de harina de trigo, sin levadura;
 Tortilla de camarones; tortilla frita de harina de trigo con camarones, típica del sur de España;

 Tortilla de ostra, plato chino;
 Tortilla de patatas o tortilla española; fritada de huevos batidos y patatas;
 Tortilla de rescoldo, un tipo de pan al rescoldo, propio de la gastronomía chilena, boliviana y del norte argentino;
 Tortilla francesa, tortilla de huevo u omelet; plato elaborado con huevos batidos;
 Tortilla paisana, variante de la tortilla de patatas;
 Tortilla paraguaya, tortilla de harina de trigo, huevos, leche, queso Paraguay, y a veces hortalizas, choclo fresco; generalmente se consume acompañado con café, mate cocido, mandioca, con otras comidas o como aperitivo previo del tereré.
 Tortilla sobaquera o tortilla de agua; un tipo de tortilla de harina de trigo, propia del norte de México.

Películas

  Tortilla Flat, de 1942, dirigida por Víctor Fleming;
  Tortilla Soup, de 2001, dirigida por María Ripoll.

Además

 Mina-Fundición La Tortilla, en Linares (Jaén);
  Tortillas, juego infantil mexicano;
  Tortilla Flat, novela de John Steinbeck.

Véase también

Tortillero.
Tortita.

Enlaces externos